Щуровцы:

 Щуровцы — село на Украине, находится в Гайсинском районе Винницкой области.
 Щуровцы — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.